Schwemmbauer steht für:

 Rudolf Schwemmbauer (1943–2022), deutscher Politiker (CSU)
 Schwemmbauer (Gemeinde Stubenberg), Ortsteil von Stubenberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark